

Localidades

Center Point (Alabama)
Center Point (Indiana)
Center Point (Iowa)

Desambiguações de topônimos